Das Royal Indian Open 2012 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Pune, Indien. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2012. Das Turnier fand vom 5. bis 11. November 2012 statt. Das Turnier wurde 2012 erstmals als eines von zwei Challenger-Turnieren der WTA ausgetragen.

Siegerin im Einzel wurde Elina Switolina, die im Finale Kimiko Date Krumm mit 6:3, 6:2 bezwang. Im Doppel siegte die Paarung Nina Brattschikowa / Oksana Kalaschnikowa gegen Julia Glushko / Noppawan Lertcheewakarn mit 6:0, 4:6, [10:8].

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Royal Indian Open 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einziehen, erhalten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Royal Indian Open 2012 fand vom 3. bis 4. November 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers

Einzelnachweise 

2012
WTA Challenger Series 2012